Canción desesperada puede referirse a:

 Canción desesperada, película dirigida en Argentina en 1997 por Jorge Coscia.
 Canción desesperada, tango compuesto en 1945 cuya letra y música pertenecen a Enrique Santos Discépolo.